L'Alternative peut désigner :
 L'Alternative, coalition de partis politiques français ;
 L'Alternative, coalition de partis politiques palestiniens ;
 L'Alternative, parti politique danois écologiste ;
 L'Alternative, parti politique kosovare libéral ;
 L'Alternative, fédération française de syndicats et d'associations étudiantes ;
  (The Alternate), film d'action de Sam Firstenberg, avec Eric Roberts, Bryan Genesse, Ice-T, et Michael Madsen ;
 L'Alternative, revue française fondée en 1978 par François Maspero.

Voir aussi 
 L'alternativa (PS-RD), coalition de partis politiques andoriens ;
 L'Alternative Live, émission de télévision française musicale de télé-tirelire